Le Championnat du monde 2000 organisé par la Fédération internationale des échecs s'est déroulé du 25 novembre au  à New Delhi, puis pour la finale à Téhéran.

La formule adoptée est un tournoi à élimination directe. La cadence retenue pour les parties lentes est de 1h40 pour les 40 premiers coups, puis 50 minutes pour les 20 suivants et 10 minutes pour conclure, avec un incrément de 10 secondes par coup. En cas de départage, il est prévu successivement 2 parties en 25 minutes + 10 secondes par coup, puis 2 parties de 15 minutes + 10 secondes par coup et enfin une partie dite mort subite.

Participants

Classement 
Vainqueur
Viswanathan Anand
Finaliste
Alexeï Chirov
Demi-finalistes
Michael Adams
Aleksandr Grichtchouk
Quart de finalistes
Aleksandr Khalifman
Veselin Topalov
Vladislav Tkachiev
Ievgueni Bareïev
Éliminés en huitième de finale (quatrième tour)
Bartlomiej Macieja
Rafael Leitao
Peter Svidler
Alekseï Dreïev
Aleksandr Morozevitch
Jaan Ehlvest
Boris Guelfand
Boris Gulko

Tableau final 
Les matchs comportent deux parties en cadence de tournoi, avec départage éventuel.

Liens externes 
 FIDE World Championship Knockout, 2000
 World Chess Championship 2000 FIDE Knockout Matches

2000
2000 en Inde
Echecs
Novembre 2000
Décembre 2000
2000 en Iran
New Delhi
Téhéran
Compétition d'échecs en Asie